Klokočevac est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Klokočevac, une localité située dans la municipalité de Bjelovar, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
Klokočevac, une localité située dans la municipalité de Rovišće, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
en Serbie
Klokočevac (), un village situé dans la municipalité de Majdanpek, district de Bor.